PCI Mezzanine Card або PMC — друкована плата, виготовлена ​​відповідно до стандарту IEEE P1386.1. Цей стандарт об'єднує електричні характеристики PCI шини з механічними розмірами Common Mezzanine Card або CMC формату (IEEE 1386 стандарт).

Характеристики

Розмір модуля (мм) — 74 х 149;
Кількість роз'ємів х Кількість контактів — до 6 х 64:
для PCI 32біт — 2 роз'єми,
для розширення до 64біт PCI — 2 роз'єми (додатково до роз'ємів PCI 32 біт),
для сигналів користувача — 2 роз'єми;
Шина — PCI 32/64біт 32/66/100МГц;
Кількість модулів, яке можна розмістити на носії 6U — 2;
Ввід/вивід — фронтальний та задній.

Див. також 

 PCI
 PCI Express
 Industry Standard Architecture (ISA)
 Extended Industry Standard Architecture (EISA)
 VESA Local Bus (VLB)
 Micro Channel architecture (MCA)
 Accelerated Graphics Port (AGP)
 Комп'ютерна шина

Джерела 
PMC Mezzanine Bus 
Мезонинні технології сьогодні і завтра 

Комп'ютерні шини
Інтерфейси пристроїв